Osoby o tym nazwisku:
 David Smallbone – brytyjski teoretyk biznesu
 Frederick Smallbone – brytyjski wioślarz